Thomas Hamilton kan syfta på bland andra:

 Thomas Hamilton, 1:e earl av Haddington (1563–1637)
 Thomas Hamilton, 2:e earl av Haddington (1600–1640)
 Thomas Hamilton, 3:e earl av Haddington (1628–1645)
 Thomas Hamilton, 6:e earl av Haddington (omkring 1680–1735)
 Thomas Hamilton, 7:e earl av Haddington (1721–1794)
 Thomas Hamilton, 9:e earl av Haddington (1780–1858)
 Thomas Hamilton (1952-1996), skotsk massmördare
 Thomas Hamilton (1784-1858), skotsk arkitekt

Se även 

 Tom Hamilton